(ital. ‚vielfältig‘, ‚verschiedenartig‘) bezeichnet:

 Fereday Cars, britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Vario
 Variometer, ein Messgerät in der Luftfahrt bzw. Aeronautik
 Mercedes-Benz Vario, Transportfahrzeug
 ein stufenloses Getriebe von Fendt (Marke)

Vario ist der Familienname folgender Personen:
 João Vário (João Manuel Varela; 1937–2007), kapverdischer Schriftsteller und Mediziner
 Paul Vario (1914–1988), US-amerikanischer Gangster

Siehe auch:

 Variobahn (auch Variotram), Niederflur-Straßenbahn in Multigelenk-Ausführung mit schwebendem Mittelteil
 VarioLF, Produktname von Niederflur-Straßenbahnwagen
 Variometer (Begriffsklärung)